Jürgen Milewski (né en 1957), footballeur allemand ;
 Kai Milewski (né en 1992), joueur allemand de rink hockey ;
 Ludwig von Milewski (1825-1849), peintre polonais ;
 Terry Milewski (né en 1949), journaliste et un animateur de télévision canadien ;
 Zbigniew Milewski (né en 1950), footballeur polonais.